Disturbia (film), de Amerikaanse thrillerfilm uit 2007 met in de hoofdrol Shia LaBeouf.
Disturbia (single), de single van zangeres Rihanna.